Lannoy est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Lannoy, commune française située dans le département du Nord et la région Nord-Pas-de-Calais ;
 Canton de Lannoy, canton du département français du Nord ;
 Lannoy-Cuillère, commune française située dans le département de l'Oise et la région Hauts-de-France.

Patronyme

Patronyme simple 
 André Lannoy (né en 1945), footballeur français ;
 Gilbert Lannoy (1925-2013), mycologue français ;
 Jean Lannoy (né en 1834), brasseur belge ;
 Micheline Lannoy, née en 1925, patineuse artistique belge ;
 Olivier Lannoy (né en 1990), joueur français de volley-ball ;
 Robert Lannoy (1915-1979), compositeur et directeur du conservatoire de Lille ;
 Stéphane Lannoy (né en 1969), arbitre international français de football ;
 Jean-Michel Lannoy (né en 1966), inventeur de différentes techniques de filtration du sang et de technologies associées ;

Patronyme composé 
 Maison de Lannoy, famille de nobles belges, qui doit son nom à la ville de Lannoy dont ils furent seigneurs :
 Jean de Lannoy (1410-1493), chevalier de la Toison d'or ;
 Charles de Lannoy (c.1487-1527), vice-roi de Naples ;
 Chrétien Joseph Ernest Grégoire de Lannoy (1731-1822), un homme d'État français ;
 Stéphanie de Lannoy, (1984- ) Grande-duchesse héritière du Luxembourg ;
 Liste des seigneurs de Tourcoing ;
 Colinet de Lannoy, musicien et compositeur français ;
 Jean Antoine Leclerc de Lannoy (1728-1812), député aux États généraux de 1789.

Voir aussi 
 
 Delano, nom d'une famille américaine et de plusieurs lieux aux États-Unis et dont le nom vient de de Lannoy.  

Toponymie française
Patronyme français